Ana Horvat (književnica)
Ana Horvat (kiparica)